Bieg na 5000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 13 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Johann Olav Koss, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994